Hickman é o nome de dois condados dos Estados Unidos da América:

 Condado de Hickman (Kentucky)
 Condado de Hickman (Tennessee)

Desambiguações de topônimos